Příjmení Vodrážka nosí více osobností:

 David Vodrážka (* 1971) – český politik, zastupitel a poslanec
 Jaroslav Vodrážka – více osobností
 Karel Vodrážka (1904–1985) – český klavírista, skladatel a dirigent
 Ladislav Vodrážka (1932–2010) – (česko)slovenský manažer a politik, ministr v porevolučních vládách Ladislava Adamce a Mariána Čalfy
 Miroslav Vodrážka (* 1954) – český publicista a hudebník

 v cizojazyčném zápise
 Frank J. Vodrazka (1908–?) – předseda Czechoslovakian Society of America
 Karl Vodrazka (* 1931) – rakouský ekonom

Související články 
 Odrážka